Tremont Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Tremont Township (Illinois)
 Tremont Township (Missouri)
 Tremont Township (Pennsylvania)